

Telling 
55 (getal) in Romeinse cijfers
het jaar 55

Plaats- en domeinaanduidingen 
Leidschendam-Voorburg
Las Vegas (Nevada), een stad in de Amerikaanse staat Nevada
Letland, waarvan LV de ISO-landcode is
 .lv, het achtervoegsel van Letse domeinnamen

Cultuur 
Louis Vuitton (merk), een Frans modehuis
L.V. (zanger) (Larry Sanders), een Amerikaanse R&B-zanger

Wetenschap en techniek 
Livermorium, een chemisch element
Lijdend voorwerp of direct object, een deel van een zin
Levensbeschouwing, schoolvak in het (Nederlands) middelbaar onderwijs
Volvo LV, diverse vrachtwagenreeksen vanaf 1928; zie bijvoorbeeld de Volvo LV81-serie voor een overzicht

Diversen 
Landbouw Vennootschap, een Belgische vennootschapsvorm voor landbouwactiviteiten
Langzaam verkeer